Muziekinstrumenten
 Harp (tokkelinstrument), de gangbare betekenis van 'harp'
 Bluesharp, een specifiek type mondharmonica
 Mondharp, een tokkelinstrument dat in de mond wordt gehouden

Andere betekenissen
 Zifterij, een zeefinstallatie in een pelmolen
 Harpsluiting, ook wel 'harpje' genoemd